Dvouhra vozíčkářek Australian Open 2017 probíhala ve druhé polovině ledna 2017. Do vozíčkářské soutěže melbournského grandslamu nastoupilo osm tenistek. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla nizozemská světová jednička Jiske Griffioenová.

Soutěž vyhrála 22letá japonská turnajová dvojka Jui Kamidžiová, která ve finále zdolala nejvýše nasazenou Jiske Griffioenovou po třísetovém průběhu 6–7, 6–3 a 6–3. Vybojovala tak třetí grandslamový titul z dvouhry a první na Australian Open.

Nasazení hráček 
  Jiske Griffioen (finále)
  Jui Kamidžiová (vítězka)

Turnaj

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017